Катемако има више значења:

 Општина Катемако (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Катемако (Катемако, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Катемако (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику